La ortodoxia económica (Mainstream economics, en inglés) es un término inexacto que se utiliza para referirse a la corriente de pensamiento económico prominente. Actualmente está estrechamente relacionada con la economía neoclásica monetarista y el enfoque de la denominada síntesis neoclásica, el cual combina el pensamiento neoclásico a la microeconomía con el enfoque macroeconómico keynesiano. 

Las principales escuelas contemporáneas de pensamiento económico ortodoxo son los denominados Nuevos Keynesianos, asociados generalmente con las ideas keynesianas de intervención estatal en el mercado, y los Nuevos Clásicos, escépticos a la intervención del gobierno y asociados al desarrollo del libre mercado.

Los economistas ortodoxos no se identifican, en general, como miembros de una escuela en particular, sino que pueden, sin embargo, estar asociado con los enfoques dentro de campos específicos, como el de las expectativas racionales a la macroeconomía .

Historia 
Desde La Riqueza de las Naciones hasta la Gran Depresión, la escuela dominante en Occidente desarrolló los preceptos de la economía clásica, y su sucesora, la economía neoclásica.

Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la escuela de la economía keynesiana ganó prominencia, y fundó su preponderancia finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la denominada "síntesis neoclásica", fusión de las ideas macroeconómicas keynesianas y la microeconomía neoclásica.

A partir de la década de 1970, y con la crisis del petróleo en 1973 y la aparición de un nuevo fenómeno como la estanflación, el keynesianismo comienza a dar paso al monetarismo bajo la influencia de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que fueron impuestos experimentalmente durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, primero, y luego consolidados en los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos.

A partir de la crisis financiera de 2007-2010 y la consiguiente crisis económica global se ha expuesto públicamente ciertas divisiones relativas dentro de la mainstream económica, con algunos argumentando a favor de la revisión de la economía convencional, mientras otros abogan por un cambio evolutivo y finalmente la corriente mayoritaria neoclásica que sostiene que la economía convencional explica la crisis financiera global.

Enlaces externos 

Escuelas de pensamiento económico